Bulgarije, een Europees land
 Bulgaria (schimmelgeslacht)
 Bulgaria (schip, 1955)
 Bulgaria Air